Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1937 (Менчик–Ґраф) — матч між чемпіонкою світу Верою Менчик і претенденткою Сонею Ґраф.
 Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1937 (Олімпіада в Стокгольмі) — турнір за звання чемпіонки світу під час Шахової олімпіади 1937.